Il doppio del torneo di tennis Beinasco Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Nicole Clerico e Giulia Gatto-Monticone che hanno battuto in finale Jocelyn Rae e Anna Smith 6-1, 5-7, [13-11].

Teste di serie 

 Eva Birnerová /  Renata Voráčová (quarti di finale)
 Sofia Shapatava /  Anastasіja Vasyl'jeva (semifinali)

 Jocelyn Rae /  Anna Smith (finale)
 Nicole Clerico /  Giulia Gatto-Monticone (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Beinasco Open 2014